Ратина је насељено место града Краљева у Рашком округу. Према попису из 2011. било је 3210 становника.

Овде се налази Црква Светог Јована Крститеља у Ратини.

Демографија 
У насељу Ратина живи 2157 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 38,6 година (38,3 код мушкараца и 39,0 код жена). У насељу има 859 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,16.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Види још 
 Краљево
 Град Краљево
 Списак насељених места у Србији

Град Краљево
Насељена места у Рашком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији